Es gibt zwei Schillerstiftungen:

die Deutsche Schillerstiftung von 1859
die Schweizerische Schillerstiftung (gegründet 1905)

siehe auch: Deutsche Schillergesellschaft, Schiller-Nationalmuseum